Wübbe ist der Familienname von

 Hermann Wübbe (1877–1953), deutscher Kaufmann, Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU)
 Johannes Wübbe (* 1966), Weihbischof in Osnabrück
 Jutta Wübbe (* 1955),  deutsche Kabarettistin, Komikerin und Moderatorin
Siehe auch:
 Wüppe